Praça da Constituição (Cidade do México)
Praça da Constituição (Bucareste) — na Roménia
Praça Constituição — em Montevideu, Uruguai

Desambiguações de praças